Nicole Wilke (geboren 1963) ist eine deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Ministerialrätin im Bundesumweltministerium. Sie ist Referatsleiterin für internationalen Klimaschutz und Chefverhandlerin der deutschen Delegation bei den Weltklimakonferenzen.

Wilke wuchs in einer Unternehmerfamilie auf und absolvierte nach ihrer Schulausbildung eine Lehre beim Handelskonzern co op. Später studierte sie in Hannover und an der Universidad de Alcalá de Henares in Madrid Wirtschaftswissenschaften. Nach einem Auslandsaufenthalt in den USA wurde sie Referentin für Umweltpolitik im niedersächsischen Wirtschaftsministerium.

2003 wechselte sie ins Bundesumweltministerium: Dort war sie zunächst für erneuerbare Energien zuständig, dann wurde sie Referatsleiterin für internationale Klimapolitik (Referat IK III 6). Als Deutsche und EU-Chefverhandlerin auf internationalen Klimakonferenzen (UNFCCC) verantwortete sie bei den Verhandlungen zum Pariser Klimaschutzabkommen die unterschiedlichen Verpflichtungen von Staaten (Differenzierung) in den Bereichen Transparenz (Berichterstattung) und Minderung. Wilke gilt als weit über ihren Kreis bekannt, sie gehört fest zum klein gehaltenen Chefverhandler-Team der EU.

Einzelnachweise 

Person (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz)
Ministerialrat (Bund)
Deutscher
Geboren 1963
Frau